La Risa puede hacer referencia a:
 La Risa, revista publicada en España entre 1843 y 1844.
 La Risa, inicialmente La Risa Infantil, tebeo humorístico publicado en España entre 1925 y 1966 por Editorial Marco.